IDU est un sigle qui peut désigner :
 International Democrat Union (en français, Union démocrate internationale), une organisation internationale regroupant des partis politiques conservateurs et parfois souverainistes du monde entier.

Voir aussi 
 Écriture idu, un système utilisant les caractères hanja, caractères chinois Han pour la transcription écrite du coréen